Assling kan syfta på:

Geografi

Slovenien 

 Jesenice, kommunhuvudort,

Tyskland 

 Aßling – kommun i Landkreis Ebersberg, Bayern, Oberbayern,

Österrike 

 Assling (kommun i Österrike), Tyrolen, Politischer Bezirk Lienz,